Robert Zimmermann peut désigner :

 Robert von Zimmermann (1824-1898), mathématicien et philosophe ;
 Robert Zimmermann (1912-2006), coureur cycliste suisse.